Quseir o Qusayr puede referirse a: 

El-Qoseir, una ciudad en Egipto.
Al Quseir (Siria), una ciudad en Siria.
Distrito de Al Quseir, un distrito en Siria.
Qusayr (Yemen), una ciudad en Yemen.

Otros 
Batalla de Quseir de 2012
Segunda batalla de Al Quseir, 2013
Ofensiva de Al Quseir